Valea Culeșa este valea pârâului Culeșa, din județul Neamț, comuna Drăgănești; e strânsa între dealurile Todoreni și Lebedea. În 1944 aici teatrul bătăliei de pe Valea Culeșa -Borta Dracului între trupele Armatei Roșii și trupele Armatei Regale Române.

Note

Legături externe 
Conturul Văii Culeșa care trece prin satele Poiana și Drăgănești. Google Maps

Râuri din România